3484 Neugebauer – asteroide della fascia principale
 Gerald Neugebauer – astronomo tedesco naturalizzato statunitense. È un pioniere dell'astronomia
 Karin Neugebauer – nuotatrice tedesca orientale
 Otto Eduard Neugebauer – matematico austriaco, noto per le sue ricerche sulla storia
 Randy Neugebauer – politico statunitense